Ženská čtyřhra Western & Southern Open 2022 probíhala ve druhé polovině srpna 2022. Do deblové soutěže cincinnatského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájcem titulu byl australsko-čínský pár Samantha Stosurová a Čang Šuaj,   jehož členky nestartovaly společně. Stosurová nastoupila s Tchajwankou Latishou Chanovou, s níž dohrála v úvodním kole. Spoluhráčkou Čangové se stala Japonka Ena Šibaharaová. Po volném losu vypadly ve druhé fázi.

Coco Gauffová, Elise Mertensová a Kateřina Siniaková vstoupily do turnaje jako soupeřky o post světové jedničky ve čtyřhře. Po odstoupení úřadující první hráčky Gauffové a vyřazení Siniakové ve druhém kole se Mertensová mohla, v případě finálové účasti, po týdnu vrátit na vrchol. V páru s Kuděrmetovovou však prohrála v semifinále a jedničkou zůstala Gauffová.

Vítězem se stal sedmý nasazený, ukrajinsko-lotyšský pár Ljudmila Kičenoková a Jeļena Ostapenková, který finále za 1.24 hodiny zdolal americko-australskou dvojici Nicole Melicharová-Martinezová a Ellen Perezová po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–3. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 900 bodů a poprvé pronikly do elitní  světové desítky deblového žebříčku WTA. Po Birmingham Classic 2022 získaly druhou společnou trofej. Kičenoková na okruhu WTA Tour vybojovala sedmý deblový titul a pro Ostapenkovou to bylo šesté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Western & Southern Open 2022